Høve er et flertydig stednavn:
 Høve (Odsherred Kommune) – landsby i Asnæs Sogn
 Høve (Slagelse Kommune) – landsby i Høve Sogn